Ге́нрих Сау́лович Альтшу́ллер (псевдоним Генрих Альтов; 15 октября 1926, Ташкент, Узбекская ССР, СССР — 24 сентября 1998, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия) — советский писатель-фантаст и изобретатель, автор ТРИЗ—ТРТС (теории решения изобретательских задач — теории развития технических систем), автор ТРТЛ (теории развития творческой личности).

Биография 
Родился 15 октября 1926 года в городе Ташкенте (СССР, Узбекистан) в семье Саула Ефимовича Альтшуллера и Ревекки Юльевны Альтшуллер. По собственным воспоминаниям Генриха Сауловича, его родители познакомились в Азербайджанском телеграфном агентстве, между ними возник роман, но, поскольку отец уже был женат, религиозные традиции препятствовали его новому браку, из-за чего молодым людям пришлось сбежать в Ташкент.

В 1928 году семья вернулась в Баку (СССР, Азербайджан), где состоялось примирение с родственниками Ревекки Юльевны. Альшуллеры снимали две комнаты у хозяйки квартиры на улице Кецховели, 113. В этом дворе Генрих сформировался как личность: его окружали ребята постарше, в которых был силён дух состязательности и он постоянно соревновались то в шахматах, то в велоспорте, то рисовании, то в освоении новых знаний. Тогда Генрих сделал своё первое рацпредложение - передвижной туалет для проведения массовых праздников.

С отличием окончил среднюю школу. Поступил в Азербайджанский индустриальный институт. С первого курса нефтемеханического факультета в феврале 1944 года добровольно пошёл в Советскую Армию.

Изобретал с детства. Среди его первых изобретений — катер с ракетным двигателем, пистолет-огнемёт, скафандр.

9 ноября 1943 г., учась в 10-м классе, вместе с Рафаэлем Шапиро (многолетним соавтором и одним из основателей ТРИЗ) и Ильёй Тальянским подал заявку на свое первое изобретение «Дыхательный аппарат с химическим патроном», которое было немедленно засекречено. Авторское свидетельство на него было получено только в 1947 году.

В дальнейшем, в соавторстве с Р. Шапиро подал несколько десятков заявок на изобретения, по которым ещё до 1950 года было получено несколько авторских свидетельств. Наиболее значительное из них — газотеплозащитный скафандр (авторское свидетельство № 111144), создание которого было увлекательно описано авторами позднее в научно-популярной статье.

В 1946—1948 годах главной целью жизни стала разработка ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Основной постулат ТРИЗ-ТРТС: технические системы развиваются по определённым законам, эти законы можно выявить и использовать для создания алгоритма решения изобретательских задач. Созданию и совершенствованию ТРИЗ-ТРТС посвятил свою жизнь.

В беседах с учениками в 1980-е годы Альтшуллер неоднократно упоминал о том, что под влиянием Р. Шапиро и при его участии в 1948 году было написано письмо И. В. Сталину с резкой критикой положения дел с изобретательством в СССР:

«У Шапиро возникла мысль написать письмо Сталину. Надо сказать, для него это характерная реакция вообще. Когда он проникался сознанием величия чего-то, ему хотелось быстро внедрить и получить результат…. Шапиро был потрясающий оптимист».

28 июля 1950 года он и Шапиро были арестованы МГБ СССР, приговорены Особым совещанием при МГБ к 25 годам лишения свободы каждый. В лагере сделал несколько изобретений. 22 октября 1954 года реабилитирован КГБ при Совете министров СССР по ЗакВО. После освобождения вернулся в Баку, где жил до 1990 года.

Обстоятельства ареста долгие годы были известны только со слов Альтшуллера и подробности выяснились окончательно лишь через 50 лет, уже после смерти Альтшуллера и Шапиро, из мемуаров И. Лиснянской: Альтшуллер и Шапиро были арестованы по доносу одного из своих приятелей.

В 1956 году совместно с Шапиро опубликовал статью «О психологии изобретательского творчества», положившую начало истории развития Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). В этой статье впервые были описаны основные понятия ТРИЗ: Техническое противоречие, «Алгоритм решения изобретательских задач» (АРИЗ), заявлено о существовании объективных диалектических закономерностей развития техники.

Над совершенствованием АРИЗ работал около 40 лет.

Как писатель-фантаст дебютировал рассказом «Икар и Дедал» в 1958 году. Первые фантастические рассказы составили цикл «Легенды о звёздных капитанах» (1961). Все научно-фантастические произведения печатал под псевдонимом Г. Альтов. В дальнейшем у него возникали изобретательские идеи, граничащие с фантастикой, и фантастические идеи на грани с реальной техникой. В таких случаях приходилось спорить с экспертизой, доказывая, что изобретение всё-таки осуществимо. Как писатель-фантаст ставил задачу: методами литературы показать развитие науки и техники в направлении идеала, считая в то же время главной целью фантастики как литературного жанра — человековедение.

Один из ведущих отечественных писателей-фантастов 1960-х годов. Автор «Регистра научно-фантастических идей и ситуаций» (своеобразного патентного фонда идей мировой фантастики), автор научно-фантастических очерков, а также очерков о судьбе предвидений Ж. Верна, Г. Уэллса, А. Беляева.

В 1957—1959 годах работал в Министерстве строительства Азербайджанской ССР (Бюро технической помощи). Здесь в 1958 году провёл самый первый семинар по обучению ТРИЗ, на котором впервые было сформулировано понятие ИКР (идеального конечного результата). Проводил семинары по ТРИЗ по всей стране (СССР).

В 1970 году создал в Баку Школу молодого изобретателя, которая при помощи Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов в 1971 году была преобразована в АзОИИТ (Азербайджанский общественный институт изобретательского творчества) — первый в мире центр обучения ТРИЗ.

Преподавал ТРИЗ школьникам с 1970 года. В 1974—1986 годах под именем «писатель Г. Альтов» вёл изобретательский раздел «Это так просто? Это так сложно? Изобретать!» в газете «Пионерская правда».

С 1989 по 1998 годы — президент Ассоциации ТРИЗ. По его инициативе в 1997 году на базе Ассоциации ТРИЗ была создана Международная ассоциация ТРИЗ (МА ТРИЗ).

С 1990-х годов начался период признания ТРИЗ за рубежом, в крупнейших странах мира. Наибольшее развитие ТРИЗ получила в США. Этому, в частности, способствовало издание книг Г. С. Альтшуллера в США, Японии и в других странах, создание интеллектуальной программы для персональных компьютеров — «Изобретающая машина».

В 1990 году Генрих Саулович вместе с супругой Валентиной Журавлёвой переехал из Баку в Петрозаводске. 

Пути последователей движения ТРИЗ после распада СССР разошлись. Те, кто уехали на Запад, построили хороший бизнес.  Так, тризовцы Валерий Михайлович Цуриков, Семен Соломонович Литвин и Владимир Михайлович Герасимов в конце 1980-х создали лабораторию «Изобретающая машина» в Минске, а в начале 1990-х перенесли своё дело в США, открыв  фирму «Invention Machine Corporation». Успешные коммерческие фирмы ТРИЗ действуют в Нью-Йорке, Бостоне, Детройте, Торонто, Сеуле, Токио, Пуатье, Париже, Тель-Авиве, Лондоне, Амстердаме, Варшаве. Членами международной ассоциации ТРИЗ являются более 30 стран.

ТРИЗ 
Основные разработки автора:
 40 (в дальнейшем образовалось 50) приёмов устранения противоречий (принципы изобретательства), совместно с Р. Шапиро, 1956—1971 гг.
 Таблица основных приёмов для устранения типовых технических противоречий 1960—1985 гг.
 Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) (совместно с Р. Шапиро) 1959—1985 гг.
 Указатели физических, химических, биологических эффектов 1970—1980 гг.
 Вещественно-полевой анализ (вепольный анализ) 1973—1981 гг.
 Законы развития технических систем 1975—1980 гг.
 Стандарты на решение изобретательских задач 1977—1985 гг.
 Уровни изобретательских задач
 Жизненная стратегия творческой личности
 Теория развития творческой личности (ТРТЛ)
 Фонд достойных целей
 Регистр современных научно-фантастических идей (начат в 1964 году)

Библиография

ТРИЗ 

 Альтшуллер Г. С. Введение в ТРИЗ. Основные понятия и подходы" // официальное издание фонда Г.С. Альтшуллера совместно с консалтинговой компанией «ТРИЗ-ШАНС».
 Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. О психологии изобретательского творчества // Вопросы психологии. — 1956. — № 6.
 Альтшуллер Г. С. Как научиться изобретать. — Тамбов: Тамбовское книжное издательство. — 1961.
 Альтшуллер Г. С. Десять процентов приключений — Тамбов: Тамбовское книжное издательство. — 1963.
 Альтшуллер Г. С. Основы изобретательства — Воронеж: Центрально-Чернозёмное издательство. — 1964.
 Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения. — М.: Московский рабочий. — 1969 (1-е изд.); 1973 (2-е изд.).
 Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. — М.: Советское радио, 1979.
 Альтшуллер Г. С., Селюцкий А. Б. Крылья для Икара. — Петрозаводск: Карелия, 1980.
 Альтов Г. И тут появился изобретатель. — М.: Дет. литература. — 1984 (1-е изд.); 1987 (2-е изд); 1989 (3-е изд., перераб. и доп.); 2000 (4-е изд.).
 Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л., Зусман А. В. Профессия — поиск нового. — Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1985.
 Альтшуллер Г. С. Найти идею. — Новосибирск: Наука, 1986 (1-е изд.), 1991 (2-е изд.).
 Альтшуллер Г. С. Найти идею. 3-е изд., доп. — Петрозаводск: Скандинавия, 2003.
 Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л., Зусман А. В. Поиск новых идей: от озарения к технологии (теория и практика решения изобретательских задач). — Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1989.
 Альтшуллер Г. С., Вёрткин И. М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. — Мн.: Беларусь, 1994.
 Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач. 4-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2011.

Фантастика (книги) 
Научно-фантастические произведения (под псевдонимом Генрих Альтов) начал публиковать в 1957 году. Дебютная публикация — рассказ «Зиночка» в соавторстве с Вячеславом Фелицыным. Один из ведущих отечественных писателей-фантастов первой половины 1960-х годов.

 Альтшуллер Г. За чертой спидометра: Науч.-фантаст. рассказ / Г. Альтшуллер, Р. Шапиро // Техника — молодёжи. — 1958. — № 6. — С. 32—34.
 Альтов Г. Икар и Дедал: Науч.-фантаст. рассказ / Г. Альтов // Знание — сила. — 1958. — № 9. — С. 14—15.
 Альтов Г. Сверхновая Аретина (Легенда XXV века): Науч.-фантаст. рассказ / Г. Альтов // Моск. комсомолец. — 1959. — 3 янв.
 Альтов Г. Подводное озеро: Науч.-фантаст. рассказ / Г. Альтов // Техника — молодёжи. — 1959. — № 3. — С. 28—31.
 Альтов Г. Богатырская симфония / Г. Альтов // Альфа Эридана: Сборник науч.-фантаст. рассказов. — М.: Молодая гвардия, 1960. — С. 180—198.
 Альтов Г. Огненный цветок / Г. Альтов // Альфа Эридана: Сборник науч.-фантаст. рассказов. — М.: Молодая гвардия, 1960. — С. 199—207.
 Альтов Г. Богатырская симфония: рассказ / Г. Альтов // Нева. — 1960. — № 3. — С. 101—111.
 Альтов Г. В полночь: Науч.-фантаст. рассказ / Г. Альтов // Изобретатель и рационализатор. — 1960. — № 9. — С. 49—53.
 Альтов Г. Огненный цветок / Г. Альтов // Звезда. — 1960. — № 1. — С. 78—82.
 Альтов Г. Полигон «Звёздная река»: Науч.-фантаст. рассказ / Г. Альтов // Комсомол. правда. — 1960. — 11 дек.
 Альтов Г. Сокровища погибшего корабля (Скучный капитан) / Г. Альтов // Изобретатель и рационализатор. — 1960. — № 1. — С. 43—50.
 Альтов Г. «Баллада о звёздах»: Научно-фантастическая повесть / Г. Альтов, В. Журавлёва // Знание — сила. — 1960. — № 8—10.
 Альтов Г. Легенды о звёздных капитанах: Рассказы / Г. Альтов. — М.: Детгиз, 1961. — 118 с.
 Альтов Г. Легенды о звёздных капитанах: Рассказы. 2-е изд. — М.: Детгиз, 1961. — 118 с.
 Альтов Г. Баллада о звёздах: Научно-фантастическая повесть / Г. Альтов, В. Журавлёва // Золотой лотос. — М.: Молодая гвардия. — 1961.
 Альтов Г. Генеральный конструктор / Г. Альтов // Знание — сила. — 1961. — № 10. — С. 51—53.
 Альтов Г. Может ли машина мыслить? Науч.-фант. рассказы // Знание — сила. — 1961. — № 7. — С. 39—42.
 Альтов Г. Полигон «Звёздная река»: Науч.-фантаст. рассказ / Г. Альтов // Янтарная комната: Сборник науч.-фантаст. повестей и рассказов. — Л.: Детгиз, 1961. — С. 20—37.
 Альтов Г. «Богатырская симфония»: Науч.-фантаст. рассказ / Г. Альтов // Культура и жизнь. — 1962. — № 1. — С. 40—43; № 2. — С. 28—31.
 Альтов Г. Второй рейс «Стремительной черепахи» / Г. Альтов // Юный моделист-конструктор: Альманах. — М., 1963. — С. 58—63.
 Альтов Г. Баллада о звёздах. Научно-фантастическая повесть / Г. Альтов, В. Журавлёва // В мире фантастики и приключений. — Л.: Лениздат, 1963.
 Альтов Г. Девять минут: Рассказ / Г. Альтов // Баку. — 1964. — 28 нояб.
 Альтов Г. Машина открытий / Г. Альтов // Формула невозможного: Фантаст. рассказы, повесть и пьеса. — Баку: Гос. изд-во, 1964. — С. 131—145.
 Альтов Г. Машина открытий: Рассказ / Г. Альтов // Баку. — 1964. — 4 июля.
 Альтов Г. Антенна. Рассказ / Г. Альтов // Молодёжь Азербайджана. — Баку. — 1965. — 27 янв.
 Альтов Г. Богатырская симфония. Полигон «Звёздная река». Икар и Дедал. Сверхновая Аретина. Огненный цветок / Г. Альтов // Библиотека фантастики и путешествий. Прил. к журн. «Сельская молодёжь». Т. 1. — М.: Мол. гвардия, 1965. — С. 315—375.
 Альтов Г. Клиника «Сапсан». Рассказ // Альманах научной фантастики. Вып. 6. — М: Знание, 1967.
 Альтов Г. Ослик и аксиома. Рассказ // Антология советской фантастики. — М.: Молодая гвардия, 1968.
 Альтов Г. Богатырская симфония. Рассказ // Антология советской фантастики. — М.: Молодая гвардия, 1968.
 Альтов Г. Икар и Дедал. Рассказ // Антология советской фантастики. — М.: Молодая гвардия, 1968.
 Альтов Г. Опаляющий разум: Науч.-фантаст. рассказы / Г. Альтов. — М.: Дет. лит., 1968. — 208 с.
 Альтов Г. Создан для бури: Науч.-фантаст. рассказы / Г. Альтов. — М.: Дет. лит., 1970. — 288 с.
 Альтов Г. Гадкие утята фантастики. Пятьдесят идей Александра Беляева. Эссе // Талисман. — Л.: Детская литература, 1973.
 Альтов Г. Вектор фантазии. Статья // Фантастика 73—74. — М.: Молодая гвардия, 1975.
 Альтов Г. Третье тысячелетие. Фрагмент романа // Нить в лабиринте. — Петрозаводск: Карелия, 1988.
 Альтов Г. Летящие по Вселенной. Научно-фантастические рассказы / Г. Альтов, В. Журавлёва. — М.: АСТ, 2002. — 841 с.

Семья 
Саул Ефимович Альшуллер родился в Одессе. Окончил Одесское мореходное училище как механик. Пошёл вольноопределяющимся на русско-турецкий фронт Первой мировой войны, был ранен.  После Гражданской войны стал журналистом и писателем-краеведом, выпустив справочник по Азербайджану за 1926 год, историю Азербайджана, географию Азербайджана.

Память 
 Фильм «Игра», ч. 1, 2. ГТРК «Карелия», 1997 г., автор А. Раев, режиссёр Л. Раева.
 15 октября 2003 года в Петрозаводске состоялось открытие мемориальной доски Генриху Сауловичу Альтшуллеру на доме, где он проживал, по ул. Чкалова, д. 49-а (скульптор С. Черепанов).

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. — 400 с.: ил., карт. — С. 124 ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)
 Селюцкий А. Б. Человек, излучавший свет // Имена и судьбы. — Петрозаводск, 2003.

Ссылки 
 
 Интервью, которого не было, и которое, в то же время, было
 
 Официальный Фонд Г. С. Альтшуллера
 Фантастика: кто есть кто

Теория решения изобретательских задач
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели России
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Лауреаты премии имени Александра Беляева
Учёные, репрессированные в СССР
Русские писатели по алфавиту
Критики научной фантастики
Литераторы, известные под псевдонимами
Изобретатели СССР